Die European Trophy 2011 war die zweite Austragung des gleichnamigen Wettbewerbs, der von den teilnehmenden Eishockeyklubs organisiert und teilweise zur Saisonvorbereitung genutzt wurde. Die Vorrunde des Turniers wurde zwischen dem 11. August und 6. September 2011 ausgetragen. Das Finalturnier der acht besten Mannschaften fand vom 16. bis 18. Dezember unter dem Namen Red Bulls Salute in den österreichischen Städten Wien und Salzburg statt.

An der zweiten Austragung nahmen insgesamt 24 Mannschaften aus sechs europäischen Nationen teil. Insgesamt zehn neue Mannschaften wurden in die European Trophy aufgenommen. Erstmals nahm ein Vertreter der Slowakei teil, dafür waren keine Clubs aus der Schweiz oder aus Norwegen mehr beteiligt.

Für die Juniorenteams der Klubs wurde parallel das European Trophy Junior Tournament veranstaltet.

Teilnehmer

Vorrunde 
In der Vorrunde, die zwischen dem 11. August und 6. September 2011 ausgetragen wurde, spielten die 24 Mannschaften in vier Divisionen zu je sechs Mannschaften. Innerhalb jeder Gruppe spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere, dazu kamen drei weitere Spiele gegen Mannschaften anderer Divisionen. Für das Finalturnier Red Bulls Salute qualifizierten sich die vier Sieger der Divisionen und die drei punktbesten Zweiten; der EC Red Bull Salzburg war als Gastgeber für das Finalturnier gesetzt.

West Division

North Division

South Division

East Division

Extradivisionale Partien

West Division gg. North Division

West Division gg. South Division

West Division gg. East Division

North Division gg. South Division

North Division gg. East Division

South Division gg. East Division

Finalrunde 
Die Finalrunde der acht besten Mannschaften der Vorrunde wurde zwischen dem 16. und 18. Dezember 2011 unter dem Namen Red Bulls Salute im österreichischen Salzburg und Wien ausgetragen. Der Gastgeber EC Red Bull Salzburg war als eine der acht Mannschaften automatisch gesetzt.

Austragungsorte

Modus 
Die Mannschaften spielten zunächst im Viertelfinale die Teilnehmer des Halbfinales aus. Während die Viertelfinalverlierer in den beiden folgenden Tagen die Plätze 5 bis 8 untereinander ausspielten, ermittelten die siegreichen Teams den Turniersieger.

Viertelfinale

Platzierungsrunde

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Statistik

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sp = Spiele, TOI = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Auszeichnungen 

European Star Award
Nach jedem der insgesamt 108 Spiele des Wettbewerbs wurden die jeweils drei besten Spieler einer Partie prämiert. Der beste Spieler der Partie erhielt dabei drei Punkte, der zweitbeste zwei und der drittbeste einen. Der Spieler mit den meisten Punkten am Ende des Wettbewerbs erhielt den European Star Award.

Siegermannschaft

Weblinks 
 
 Homepage des Red Bulls Salute

Einzelnachweise 

Eishockeyveranstaltung 2011